Châteauvieux puede referirse a: 

 Châteauvieux, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Châteauvieux, comuna de Loir y Cher (Francia).
 Châteauvieux, comuna de Var (Francia).